Kesselbach kan verwijzen naar een van de volgende Duitse geografische eenheden:

 Kesselbach (Rabenau) - plaats in Hessen
 Kesselbach (Hünstetten) - plaats in Hessen

 Kesselbach (Zwiefalter Aach) - zijrivier van de Zwiefalter Aach, Baden-Württemberg
 Kesselbach (Saalach) - zijrivier van de Saalach, Beieren